Die folgenden Personen waren Äbte der Abtei Saint-Maurice: (Swiss Kongregation der Chorherren von St. Moritz von Agaune  C.R.A.)

Weblinks 
 Eintrag Territorialis Abbatia S. Mauritii Agaunensis auf catholic-hierarchy.org

Saint-Maurice
Religion (Kanton Wallis)
Saint-Maurice VS